Meung bezeichnet:

Meung-sur-Loire, eine Gemeinde im französischen Département Loiret
Kanton Meung-sur-Loire im französischen Département Loiret

Jean de Meung, ein französischer Schriftsteller